Martinikaans voetbalelftal (mannen)
 Martinikaans voetbalelftal (vrouwen)